Johannes Gerloff ist der Name folgender Personen:

* Johannes Gerloff (Botaniker) (1915–2000), deutscher Biologe
Johannes Gerloff (Journalist) (* 1963), deutscher Journalist und Autor